Аспірація (від  — видихання)
 Аспірація (виробництво) — відсмоктування пилу із забруднених виробничих приміщень. 
 Аспірація (гірнича справа) — відсмоктування повітря за допомогою спеціальних пристроїв з гірничих виробок у місцях скупчення шкідливих речовин, зокрема пилу й газу. 
 Аспірація (фізіологія) — проникнення сторонніх речовин у дихальні шляхи під час вдиху. 
 Аспірація (медицина) — відсмоктування рідини або повітря, скупчених внаслідок різних захворювань у якій-небудь порожнині тіла.
 Аспірація (фонетика) — акустичний ефект, який утворюється внаслідок тертя повітря, що видихається, із не зімкнутими до кінця частинами мовного апарату (наприклад, голосовими зв'язками).

Джерела 
 Аспірація. 
Аспірація